Vasil Levski peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Васил Левски) :
Vassil Levski (1837-1873), révolutionnaire bulgare ;
Vasil Levski, village bulgare de l'obchtina de Karlovo, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Vasil Levski, village bulgare de l'obchtina d'Alfatar, situé dans l'oblast de Silistra ;
Vasil Levski, village bulgare de l'obchtina d'Opan, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Vasil Levski, village bulgare de l'obchtina de Targovichte, situé dans l'oblast de Targovichte.

Voir aussi la page d'homonymie Levski (homonymie).